Mount Gould ist der Name von vier Bergen:
 Mount Gould (Antarktika), Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Gould (Devon) in England
 Mount Gould (Kalifornien) in der Sierra Nevada, USA
 Mount Gould (Montana) im Glacier-Nationalpark, USA
 Mount Gould (Tasmanien) im Cradle-Mountain-Lake-St.-Clair-Nationalpark, Australien